Obsjtina Dolni Dbnik (bulgariska: Община Долни Дъбник) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Pleven, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Dolni Dbnik delas in i:
 Brkatj
 Gorni Dbnik
 Gradina
 Krusjovitsa
 Petrnitsa
 Sadovets

Följande samhällen finns i Obsjtina Dolni Dbnik:

 Dolni Dbnik

Trakten runt Obsjtina Dolni Dbnik består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Dolni Dbnik är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Pleven (region)